Blood Moon steht für:
 Blood Moon, englische Bezeichnung für Xquic, mythologische Figur im Popol Vuh, dem heiligen Buch der Quiché-Maya in Guatemala

 Blood Moon: Year of the Wolf, Album (2014) von The Game
 Blood Moon, Album (2019) von Cold Chisel
 Blood Moon (Ingrid-Laubrock-Album), Album  (2020) von Ingrid Laubrock und Kris Davis

 Blood Moon, Roman (2009) der Inspector Challis-Reihe von Garry Disher

Siehe auch:
 Bloodmoon
 Blutmond
 Mona Lisa and the Blood Moon, US-amerikanischer Film von Ana Lily Amirpour (2021)